И́горь Ива́нович Са́нников (20 августа 1936 — 31 декабря 2014) — советский и российский саксофонист, актёр. Заслуженный артист РСФСР (1980).

Биография 
Родился 20 августа 1936 года.

В 1954—1984 годах — саксофонист в оркестре «Кино-джаз» в музыкально-эксцентрическом ансамбле М. Качуринера, затем (по 1986 г.) — директор этого ансамбля.

Снимался в кино с 1964 года, за 48 лет сыграл около 20 ролей.

Начал играть в театре с 1989 года вместе с женой в спектаклях Б. Львова-Анохина и Р. Виктюка. 4 месяца играл в спектакле «Белоснежка и семь гномов» (театр «Виктория», Осло), с ним же гастролировал в Германии (1993—1995).

Скончался 31 декабря 2014 года на 79-м году жизни. Похоронен в Москве на .

Семья 
Жена — Алла Семёновна.

Творчество

Роли в кино

Роли в театре 
 «Сказки Голливуда» К. Хэмптона (Малый театр, реж. Б. Львов-Анохин, 1989)
 «Наш Декамерон» по пьесе Э. Радзинского (Театр им. Ермоловой, реж. Р. Виктюк)
 «Белоснежка и семь гномов» по сказке братьев Гримм (театр «Виктория»)
 «Реванш королевы или Новеллы Маргариты Наваррской» Э. Скриб, Э. Легуве (Новый драматический театр, реж. Б. Львов-Анохин, 1996)
 «Журден» по пьесе Мольера «Мещанин во дворянстве» (Новый драматический театр, реж. Андрей Сергеев, 1998)
 «Кихот и Санчо» — Серый, ангел-хранитель Санчо Пансы

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыканты по алфавиту
Саксофонисты России
Саксофонисты СССР